Пузевское сельское поселение — муниципальное образование в Бутурлиновском районе Воронежской области.

Административный центр — село Пузево.

Население

Административное деление 
Состав поселения:
 село Пузево,
 хутор Данило,
 поселок Красный,
 деревня Чернавка.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Муниципальные образования Бутурлиновского района
Сельские поселения Воронежской области